Nem férek a bőrödbe (Freaky Friday), 2003-as amerikai vígjáték
 Nem férek a bőrödbe (Freaky Friday), 2018-as amerikai televíziós musicalfilm